Il toponimo Vlădeni può riferirsi a diverse località della Romania:
Vlădeni, comune del distretto di Botoșani
Vlădeni, comune del distretto di Dâmbovița
Vlădeni, comune del distretto di Ialomița
Vlădeni, comune del distretto di Iași
Vlădeni, fiume del distretto di Botoșani